Coris puede referirse a:
 Coris (género), una página de desambiguación
 Distrito de Coris, uno distrito de la Provincia de Aija, ubicado en el Departamento de Ancash, en el Perú.